Огюст-Анри Дюмериль (, 30 ноября 1812, Париж, Франция — 12 ноября 1870, Париж, Франция) — французский зоолог, сын Андре-Мари Дюмериля.

Изучал медицину в Парижском университете, где получил в 1843 году степень доктора наук. В 1844 году стал ассистентом профессора сравнительной анатомии, затем профессором геологии в Collège Chaptal. В 1857 году стал директором Музея естественной истории.

Труды 
 Erpétologie Générale ou Histoire Naturelle Complète des Reptiles. 9 Bände, 1 Atlas, Librairie Encyclopédique de Roret, Paris 1834–1854 (online). - mit G. Bibron und A. H. C. Duméril
 L’évolution du foetus. Fain et Thunot, Paris 1846 (online).
 Catalogue méthodique de la collection des reptiles du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Gide et Baudry, Paris 1851 (online). 
 Monographie de la tribu des torpédiniens ou raies électriques comprenant un genre nouveau, trois espèces nouvelles et deux espèces nommées dans le musée de Paris, mais non encore décrites. In: Revue et magasin de zoologie pure et appliquée. 2. Folge, Band 4, Nummer 4–6, 1852, S. 176–189, S. 227–244, S. 270–285.
 Note sur un nouveau genre de Reptiles Sauriens, de la famille des Chalcidiens (le Lépidophyme), et sur le rang que les Amphisbéniens doivent occuper dans la classe des Reptiles. In: Revue et magasin de zoologie pure et appliquée. 2. Folge, Band 4, Nummer 9, 1852, S. 401–414 (online).
 Description des reptiles nouveaux ou imparfaitement connus de la collection du Muséum d'histoire naturelle et remarques sur le classification et les caractères des reptiles. Premier Mémoire. In: Archives du Muséum d'Histoire Naturelle, Paris. Band 6, Paris 1852, S. 209–264 (online).
 Description des reptiles nouveaux ou imparfaitement connus de la collection du Muséum d'histoire naturelle et remarques sur le classification et les caractères des reptiles. Deuxième Mémoire. In: Archives du Muséum d'Histoire Naturelle, Paris. Band 8, Paris 1856, S. 437–588 (online).
 Histoire naturelle des poissons ou Ichtyologie générale. 2 Bände, Librairie encyclopèdique de Roret, Paris 1865–1870 (online).
 Études sur les reptiles. Mission Scientifique au Mexique et dans l’Amérique Centrale. – Recherches zoologiques. Troisème Parite. – Ire Section. Études sur les reptiles, Imprimerie Imperiale, Paris 1870–1900. - mit M. F. Bocourt und M. F. Mocquard

Литература 
 

Зоологи Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Члены Французской академии наук
Герпетологи Франции